Campigny kan syfta på:
 Campigny, Calvados
 Campigny, Eure